Sympistis aterrima är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1925. Sympistis aterrima ingår i släktet Sympistis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
aterrima